Il termine Mayagüez (più raro Mayaguez) può assumere diversi significati:

nell'ambito di Porto Rico:
Mayagüez – città.
Diocesi di Mayagüez – sede della Chiesa cattolica.
Golfo di Mayagüez – golfo marino nella costa occidentale.
in ambito bellico:
Crisi della Mayagüez – ultima battaglia ufficiale degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam.
SS Mayagüez – nave statunitense coinvolta nella guerra del Vietnam.